Мой мальчик — название фильмов или сериалов:
  — роман 1998 года Ника Хорнби получивший несколько экранизаций.
 Мой мальчик — пятый эпизод четвёртого сезона американского драматического телесериала «Родина».
 Мой мальчик — американский телевизионный ситком, созданный Джейсоном Катимсом.
 Мой мальчик — американская комедийная драма режиссёров Виктора Хермана и Альберта Остина 1921 года.
 Мой мальчик — фильм режиссёров Криса Вайца и Пола Вайца 2002 года.
 Мой мальчик Джек — драма 2007 года, поставленная по одноимённой пьесе Дэвида Хэйга (1997).